— японский комедийный фильм 2007 года, поставленный кинорежиссёром Такэси Китано.

Сюжет 
Фильм состоит из сцен с участием Такэси Китано (порой это совсем короткие миниатюры, а иногда — достаточно развёрнутые истории), связанных друг с другом лишь его закадровым рассказом. Такэси сообщает, что он устал и лишился вдохновения, оказался в творческом кризисе — и фильмы про бандитов, которые так хорошо у него получались, снимать ему больше не хочется. Такэси Китано пытается найти в себе новые грани, снимая то в одном жанре, то в другом, то про одну историческую эпоху, то про другую.

Сквозным элементом фильма является способность главного героя превращаться по своему желанию в манекен, как только он попадает в неприятную для него ситуацию (или хочет избежать неинтересного ему разговора).

В фильме Китано предстаёт в ролях:
 человека, который прислал к врачу вместо себя свой манекен;
 якудза, который пришёл в офис враждебного клана с требованием их бизнеса и, вдвоём с помощником, убил всех за исключением босса этого клана, добившись от него подписания договора;
 отца семейства, только что вышедшего на пенсию;
 человека, потерявшего память;
 шофёра, влюблённого в свою работодательницу;
 якудза, влюблённого в продавщицу бутика;
 слепого художника;
 отца семейства в истории из 1950-х годов;
 ниндзя, которого бросили умирать в старый колодец, не учтя, что он, будучи настоящим ниндзя, умеет бегать по отвесным стенам;

Вторая половина фильма, длящаяся около часа, начинается как очередная задумка фантастического фильма об угрозе падения на землю метеорита, но позднее перерастает в растянутый абсурдный фарс, в котором смешаны элементы многих киножанров.

В ролях 
 Такэси Китано
 Энн Судзуки
 Каёко Кисимото
 Рэн Осуги
 Сусуму Тэрадзима
 Сюн Сугата

Примечания

Ссылки 
Рецензии
 
 
 
 
 

Фильмы Японии 2007 года
Кинокомедии Японии
Кинокомедии 2007 года
Фильмы о якудза
Фильмы Такэси Китано